Repišće, plaats in Kroatië
Repišče, plaats in Slovenië